Франсоа̀ Есно̀ () е бивш пилот от Формула 1.
Роден на 30 декември 1956 година в Ньой сюр Сен, Франция.

Формула 1 
Франсоа Есно прави своя дебют във Формула 1 в Голямата награда на Бразилия през 1984 година. В световния шампионат записва 21 състезания като не успява да запише точки.

Резултати във Формула 1 
 

Есно, Франсоа
Хора от Ньой сюр Сен